Склад збірної Словенії на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше…Словенія
Словенія 2000